Atachia bilbaensis är en fjärilsart som beskrevs av Hans Rebel 1893. Atachia bilbaensis ingår i släktet Atachia och familjen gräsminerarmalar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Gräsminerarmalar
bilbaensis